Louis Rémillard, bédéiste québécois.
Gil Rémillard (1944-), homme politique canadien
Maxime Rémillard, producteur québécois.

Remillard